Il singolare maschile del torneo di tennis Bristol Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Hewitt che ha battuto in finale Alex Olmedo 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1972